Доркин Починок — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Тимановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Тимановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина составляет 43 км, до центра муниципального образования Тимановой Горы — 0,5 км. Ближайшие населённые пункты — Жилкино, Овсянниково, Тиманова Гора.

В 1906 г, согласно «Списку лиц ... , имеющих право участвовать в Предварительном Съезде по выборам в Государственную Думу по Тотемскому уезду», в деревне Доркин Починок были:
 Лавка (владелец — Виктор Васильевич Андреев):16
 Кузница и мельница (владелец — Алексей Маркович Кузнецов):16
 Мельница (владелец — Пётр Алексеевич Кузнецов):16
 Маслобойный завод (владелец — Василий Сергеевич Кузнецов):16

Население по данным переписи 2002 года — 20 человек (10 мужчин, 10 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Доркин Починок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)
Населённые пункты, основанные в 1859 году